Pod pojmem stereo lze chápat více věcí:

 Stereo – přenos a reprodukce dvoukanálového zvuku
 Stereo soustava (hi-fi věž, audiosoustava) – zařízení pro (původně stereofonní) přehrávání zvuku
 2D, 3D
 Digitální záznam (Joint-stereo, …), Mono, Kvadrofonie, 5.1, Surround
 Stereoskopie (Stereo film, Stereo fotografie)
 Stereo fotogrammetrie, Stereogramm, Stereometrie, Stereokomparator, Stereotypie
 Stereochemie, Stereoizomer
 STEREO – dvojice kosmických observatoří sloužících k výzkumu Slunce